Osten (Oste), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Östen (meer), een Zweeds meer in Västergötland
 Östen (koning), een Zweedse koning uit de 6e eeuw